Кіпчак — річка в Молдові та Україні
 Кіпчак — міське селище в Каракалпакстані (Узбекистан)

Див. також 
 Кіпчаг
 Кипчаки
 Кипчацька мова